Рейс 800 может иметь следующие значения:
 Рейс 800 Trans World Airlines (TWA):
 23 ноября 1964 года
 17 июля 1996 года